Kleinhub ist der Ortsname von

 Kleinhub (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kleinhub (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern